Такырколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Такырколь — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Такырколь (быв. Красная Звезда) — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.